Forke ist:
 ein Werkzeug, siehe Gabel (Werkzeug)

Forke ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Forke (1867–1944), deutscher Sinologe
 Farrah Forke (1968–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 Kurt Forke (* 1913), deutscher Fußballspieler 
 Sebastian Forke (* 1987), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:

 Forcke
 Forkel
 Forker